Miejscowości w USA:
 Wilkesboro – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilkes
Gminy w USA:
 Wilkesboro (ang. Wilkesboro Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilkes